Лијам Џон Нисон (; 7. јун 1952) северноирски је глумац. Најпознатији је по улогама у филмовима Шиндлерова листа, Мајкл Колинс, серијалу 96 сати, Сивило, Тишина и сарадњи са режисером Жаумеом Колетом Сером у филмовима Безимени, Нон-стоп, Ноћна потера и Путник.

Филмографија 

|- 
| 1979. || || -{Pilgrim's Progress}- || evangelist || 
|- 
| 1979. || || -{Christiana}- || evangelist || 
|- 
| 1981. || || -{Nailed}- || jonge katholiek || 
|- 
| 1981. || Екскалибур || -{Excalibur}- || Gawain || 
|- 
| 1983. || || -{A Woman of Substance}- || Blackie O'Neill || 
|- 
| 1983. || || -{Krull}- || Kegan || 
|- 
| 1984. || Побуна на броду Баунти || -{The Bounty}- || Seaman Charles Churchill || 
|- 
| 1984. || || -{Ellis Island}- || Kevin Murray || 
|- 
| 1985. || || -{The Innocent}- || John Carns || 
|- 
| 1985. || || -{Arthur the King}- || Grak || 
|- 
| 1986. || || -{Lamb}- || Michael Lamb || 
|- 
| 1986. || || -{If Tomorrow Comes}- || Insp. André Trignant || 
|- 
| 1986. || || -{The Mission}- || Fielding || 
|- 
| 1986. || || -{Hold the Dream}- || Blackie O'Neill || 
|- 
| 1986. || || -{Duet for One}- || Totter || 
|- 
| 1987. || || -{Sweet as You Are}- || Martin Perry || 
|- 
| 1987. || || -{Sworn to Silence}- || Vincent Cauley || 
|- 
| 1987. || || -{A Prayer for the Dying}- || Liam Docherty || 
|- 
| 1987. || || -{Suspect}- || Carl Wayne Anderson || 
|- 
| 1988. || Задовољство || -{Satisfaction}- || Мартин Фалкон || 
|- 
| 1988. || || -{The Dead Pool}- || Peter Swan || 
|- 
| 1988. || || -{The Good Mother}- || Leo Cutter || 
|- 
| 1988. || || -{High Spirits}- || Martin Brogan || 
|- 
| 1989. || Братска крв || -{Next of Kin}- || Брајар Гејтс || 
|- 
| 1990. || || -{Darkman}- || Peyton Westlake / Darkman || 
|- 
| 1990. || || -{The Big Man}- || Danny Scoular || 
|- 
| 1991. || || -{Under Suspicion}- || Tony Aaron || 
|- 
| 1992. || || -{Shining Through}- || Franze-Otto Dietrich || 
|- 
| 1992. || || -{Revolver}- || Man || 
|- 
| 1992. || || -{Husbands and Wives}- || Michael Gates || 
|- 
| 1992. || || -{Leap of Faith}- || Sheriff Will Braverman || 
|- 
| 1993. || || -{Ethan Frome}- || Ethan Frome || 
|- 
| 1993. || || -{Ruby Cairo}- || Dr. Fergus Lamb || 
|- 
| 1993. || Шиндлерова листа || -{Schindler's List}- || Оскар Шиндлер || 
|- 
| 1994. || Нел || -{Nell}- || Џером Ловел || 
|- 
| 1995. || Роб Рој || -{Rob Roy || Роберт Рој Макгрегор}- || 
|- 
| 1996. || Пре и после || -{Before and After}- || Бен Рајан || 
|- 
| 1996. || Мајкл Колинс || -{Michael Collins}- || Мајкл Колинс || 
|- 
| 1998. || Јадници || -{Les Misérables}- || Жан Валжан || 
|- 
| 1999. || Ратови звезда: Фантомска претња || -{Star Wars: Episode I - The Phantom Menace}- || Квај-Гон Џин || 
|- 
| 1999. || Поседнуће || -{The Haunting}- || др Дејвид Мароу || 
|- 
| 2000. || Агент под стресом || -{Gun Shy}- || Чарлс Мејо || 
|- 
| 2000. || || -{The Man Who Came to Dinner}- || gast || 
|- 
| 2002. || Мартин Лутер || -{Martin Luther}- || verteller || 
|- 
| 2002. || Еволуција || -{Evolution}- || verteller || 
|- 
| 2002. || || -{K-19: The Widowmaker}- || Mikhail Polenin || 
|- 
| 2002−2003 || || -{Liberty's Kids: Est. 1776}- || John Paul Jones (глас) || 
|- 
| 2002. || Банде Њујорка || -{Gangs of New York}- || свештеник Валон || 
|- 
| 2003. || У ствари љубав || -{Love Actually}- || Данијел || 
|- 
| 2004. || Кинси || -{Kinsey}- || Алфред Кинси || 
|- 
| 2005. || Небеско краљевство || -{Kingdom of Heaven}- || Годфри || 
|- 
| 2005. || Бетмен почиње || -{Batman Begins}- || Ра'с ал Гул || 
|- 
| 2005. || || -{Breakfast on Pluto}- || Father Bernard || 
|- 
| 2005. || Летописи Нарније: Лав, вештица и орман || -{The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe}- || Аслан (глас) ||
|- 
| 2006. || || -{Seraphim Falls}- || Carver || 
|- 
| 2008. || || -{The White Rose}- || || 
|- 	
| 2008. || Летописи Нарније: Принц Каспијан || -{The Chronicles of Narnia: Prince Caspian}- || Аслан (глас) ||
|- 
| 2008. || Други човек || -{The Other Man}- || Питер ||	
|- 
| 2008. || 96 Сати || -{Taken}- || Брајан Милс ||	
|- 
| 2009. || || -{Five Minutes of Heaven}- || Alistair Little || 
|- 
| 2009. || || -{Chloe}- || David Stewart || 
|- 
| 2009. || || -{After.Life}- || Eliot Deacon || 
|-
| 2010. || || -{The Wildest Dream}- || глас (наратор) ||
|-
| 2010. || Борба титана || -{Clash of the Titans}- || Зевс ||
|-
| 2010. || А-тим || -{The A-Team }- || Ханибал ||
|-
| 2010. || Сљедећа три дана || -{The Next Three Days}- || Дејмон Пенингтон ||
|-
| 2010. || Летописи Нарније: Путовање намерника зоре || -{The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader}- || Аслан (глас) ||
|-
| 2011. || Безимени || -{Unknown}- || др Мартин Харис ||
|-
| 2011. || Сивило || -{The Grey}- || Џон Отвеј ||
|-
| 2012. || Гнев титана || -{Wrath of the Titans}- || Зевс ||
|-
| 2012. || 96 Сати: Истанбул || -{Taken 2}- || Брајан Милс ||
|-
| 2012. || Успон мрачног витеза || -{The Dark Knight Rises}- || Ра'с ал Гул || камео
|-
| 2013. || Спикер 2: Легенда се наставља || -{Anchorman 2: The Legend Continues}- || домаћин History-ја || камео
|-
| 2014. || Нон-стоп || -{Non-Stop}- || Бил Маркс ||
|-
| 2014. || Ко преживи, причаће || -{A Million Ways to Die in the West}- || Клинч Ледервуд ||
|-
| 2014. || Лего филм || -{The Lego Movie}- || Добар/Лош пандур (глас) ||
|-
| 2014. || 96 Сати: У бегу || -{Taken 3}- || Брајан Милс ||
|-
| 2015. || Ноћна потера || -{Run All Night}- || Џими Конлон ||
|-
| 2016. || Тишина || -{Silence}- || Кристовао Фереира ||
|-
| 2018. || Путник || -{The Commuter}- || Мајкл Маколи ||
|-
| 2018. || Удовице || -{Widows}- || Хари Ролингс ||
|-
| 2019. || Ледена потера || -{Cold Pursuit}- || Нелс Коксман ||
|-
| 2019. || Људи у црном: Глобална претња ||-{Men in Black: International}-||Високи Т||
|-
| 2019. || Наша љубав || -{Ordinary Love}- || Том ||
|- 
| 2019. || Ратови звезда: Успон Скајвокера || -{Star Wars: The Rise of Skywalker}- || Квај-Гон Џин (глас) || камео
|-
| 2020. || Покајник || -{Honest Thief}- || Том Долан ||
|- 
| 2021. || Стрелац || -{The Marksman}- || Џим Хенсон ||
|- 
| 2021. || Ледени пут || -{The Ice Road}- || Мајк Макан ||
|- 
| 2022. || У сенци завере || -{Blacklight}-'' || Травис Блок ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1952.
Северноирски глумци
Ирски глумци
Добитници Волпи пехара‎
Глумци у Ратовима звезда